Toponímia: 
 Petra (Mallorca), municipi de Mallorca 
 Petra d'Aràbia, a la Jordània actual.
 Petra de Còlquida, a Geòrgia 
 Petra de Macedònia, a Grècia 
 Petra de Sicília, a Itàlia.
 Estació de Petra, estació de tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca 
 séquia de Petra, canal de la séquia de Mestalla a l'horta de València que pren el nom d'una alqueria desapareguda i esmentada al Llibre del Repartiment de València 
 Biografies:
 Petra Kvitová (Bilovec, Txecoslovàquia, 1990), tennista txeca 
 Petra Martić (1991, Duće, Croàcia), tennista croata 
 Petra Němcová (1979, Karviná), model txeca 
 Petra (colorista) nom artistic de Petra Coria Cabero, esposa de William Van Cutsem, és una colorista espanyola especialitzada en còmics en francès.
 Miscel·lània:
 Petra, criada para todo és una sèrie de còmics del dibuixant Josep Escobar i Saliente 
 Petra (mascota) mascota dels Jocs Paralímpics de Barcelona de l'any 1992
Petra (pel·lícula) pel·lícula espanyola dirigida per Jaime Rosales